

Persone
 Albino Cossa (1982) – calciatore mozambicano, di ruolo portiere
 Alfonso Cossa (1833-1902) – chimico italiano
 Anabela Cossa (1986) – cestista mozambicana
 Baldassarre Cossa (1360-1419) – nome secolare dell'antipapa Giovanni XXIII
 Eduardo Gabriel Aquino Cossa, meglio noto come Pepê (1997) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante 
 Francesco del Cossa (1436-1477/1478) – pittore italiano
 Giovanni Cossa, o Jean Cossa (1400-1476) – nobile napoletano e siniscalco del re Renato d'Angiò
 Giuseppe Cossa (1803-1885) – archivista, bibliotecario e docente italiano
 Luigi Cossa  (1789-1867) – incisore e medaglista italiano
 Luigi Cossa (1831-1896) – economista e accademico italiano
 Michele Cossa (1960) – politico italiano
 Pietro Cossa (1830-1881) – drammaturgo italiano

Pagine correlate 
 Coscia (famiglia), detti anticamente Cossa o Salvacossa